Jesper Boqvist, né le  à Falun, en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évolue à la position de centre.

Biographie

Vie privée 
Il est le frère aîné d'Adam Boqvist qui joue avec les Blue Jackets de Columbus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2014-2015 || Brynäs IF || J20 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2015-2016 || Brynäs IF || J20 || 38 || 23 || 35 || 58 || 8 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2015-2016 || Brynäs IF  || SHL || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2016-2017 || Brynäs IF || J20 || 15 || 10 || 5 || 15 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Brynäs IF  || SHL || 16 || 0 || 6 || 6 || 2 || 10 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Timrå IK || Allsvenskan || 19 || 3 || 9 || 12 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Brynäs IF || J20 || 4 || 0 || 5 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 2017-2018 || Brynäs IF || SHL || 23 || 3 || 10 || 13 || 2 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2018-2019 || Brynäs IF || SHL || 51 || 13 || 22 || 35 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH || 35 || 4 || 0 || 4 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Devils de Binghamton || LAH || 19 || 8 || 3 || 11 || 12 || - || - || - || - || -
|- 
| 2020-2021 || Timrå IK || Allsvenskan || 13 || 3 || 7 || 10 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Devils du New Jersey || LNH || 28 || 4 || 3 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Devils de Binghamton || LAH || 8 || 2 || 5 || 7 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Devils du New Jersey || LNH || 56 || 10 || 13 || 23 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Comets d'Utica || LAH || 7 || 2 || 6 || 8 || 2 || - || - || - || - || -
|-

| 119 || 18 || 16 || 34 || 20 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

|-
| 2015 ||  Suède || Ivan Hlinka -18 ans || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || Médaille d'argent
|- 
| 2016 ||  Suède || Championnat du monde -18 ans || 7 || 2 || 1 || 3 || 2 || Médaille d'argent 
|-
| 2018 ||  Suède || Championnat du monde junior || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || Médaille d'argent

Références 

  

Naissance en octobre 1998
Naissance à Falun
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Timrå IK
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Comets d'Utica
Joueur des Devils du New Jersey